Il quarto protocollo (The Fourth Protocol) – romanzo di Frederick Forsyth del 1984
 The Fourth Protocol – videogioco del 1985
 Quarto protocollo (The Fourth Protocol) – film del 1987 diretto da John Mackenzie